Un sépulcre (du latin , « tombeau ») est un lieu destiné pour y mettre un mort, et plus particulièrement un tombeau, en parlant des anciens. Par exemple, on parle : 
 de grotte préhistorique sépulcrale,
 du Saint-Sépulcre, le sépulcre où Jésus-Christ aurait été déposé après sa mort, 
 de l'église du Saint-Sépulcre, nom du sanctuaire à Jérusalem qui contiendrait le sépulcre où fut mis Jésus-Christ. Les Chanoines du Saint-Sépulcre sont les chanoines institués par Godefroy de Bouillon pour desservir cette église, 
 du Sépulcre de la Vierge Marie, 
 du Sépulcre de saint Dominique, 
 du Sépulcre de Saint-Mihiel,
 des Chevaliers du Saint-Sépulcre, ordre militaire fondé en 1492 par Alexandre VI, 
 de droit de sépulcre,
 du reposoir, appelé aussi « table des morts »,
 de .